Давила — фамилия. Известные носители:

 Давила, Александру (1862—1929) — румынский драматург, режиссёр и театральный деятель.
 Давила, Вергилий (1869—1943) — пуэрто-риканский поэт и общественно-политический деятель.
 Давила, Виктор (род. 1997) — чилийский футболист.
 Давила, Кароль (при рождении — итал. Карло Антонио Франческо д’Авила; 1828—1884) — румынский врач, фармацевт и общественный деятель.
 Давила, Мария Эухения (1949—2015) — колумбийская актриса.
 Давила, Педрариас (он же Педро Ариас де Авила; 1468—1531) — испанский конкистадор.
 Давила, Улисес (род. 1991) — мексиканский футболист.

Двойные фамилии 
 Давила Аррондо, Фидель (1878—1962) — испанский военный деятель.
 Давила Кондемарин, Хосе (1799—1882) — перуанский политик, государственный деятель, дипломат.
 Гомес Давила, Николас (1913—1994) — колумбийский писатель, мыслитель-эссеист.

См. также 
 Авила (значения)